Jessica Walter (actrice), een Amerikaans actrice
Jessica Walter (skiester), een Liechtensteins skiester.